Черни́говская о́бласть (), разг. Черниговщина () — область на севере Украины. Граничит на западе с Киевской областью, на востоке — с Сумской, на юге — с Полтавской областями Украины, на севере — с Гомельской областью Белоруссии и с Брянской областью России.

Административный центр и крупнейший город — Чернигов, другие крупные города — Нежин, Прилуки, Бахмач, Носовка, Новгород-Северский.

География

Рельеф 
Область целиком расположена на территории Восточно-Европейской равнины. Этим объясняется равнинный характер рельефа с незначительными абсолютными высотами (в основном, 50—150 метров над уровнем моря).

Гидрология 
По территории Черниговской области протекает 1200 рек общей длиной около 8,5 тыс. км. Крупнейшие реки: Днепр, Десна, Сейм, Остёр, Снов, Убедь, Удай, Дочь, Стрижень.

Заповедные объекты 
В области имеется 610 природных заповедных объектов. На территории Черниговской области находятся два национальных природных парка — Ичнянский и Мезинский; и один региональный ландшафтный парк — Межреченский. На территории области обитают животные, занесённые в Красную книгу Украины: зубр, тушканчик большой, летучая мышь малая и большая, хорёк степной; журавль степной, сова, дрофа и другие.

История 

К среднему палеолиту в Черниговской области относятся памятники Чулатово 3 (Заровска Круча), Язви, Араповичи, Ореховый Лог, Мосолов Ров.

Более 20 поселений эпохи позднего палеолита (35—10 тыс. лет назад) археологи обнаружили на территории области (Пушкари I, Пушкари IX, Мезинская стоянка, Новгород-Северская стоянка), Бужанка, , Журавская стоянка и др.).

По материалам стоянки Кудлаевка в Среднем Подесенье (Новгород-Северский) выделена мезолитическая  (8—6 тысячелетия до н. э.).

К днепро-донецкой неолитической культуре (4-е тысячелетие до н. э.) относится Каменское поселение. К эпохе бронзы (2 тысячелетие до н. э.) относятся поселения, обнаруженные в урочищах Яловщина и Татарская Горка. Сосницкая культура 2-го тысячелетия до н. э. названа по месту первых находок в районе посёлка Сосница.

К 1 тысячелетию н. э. относятся поселения северян, располагавшиеся на берегах Десны и Стрижня. Возможно, до основания Чернигова старейшим городом северян был Седнев.

Регион Посемья был покорён Русью в конце X века — начале XI века, скорее всего, в 990-х годах, во время восточных походов великого князя киевского Владимира Святославича. Все роменские городища Посемья погибли в пожарах.

В X веке Чернигово-Северская земля вошла в состав Киевской Руси, причём Чернигов по развитию уступал только Киеву. Главную роль в экономике играло сельское хозяйство. Высокого развития достигли ремёсла. Серебряные оковки рогов украшены чеканным растительным орнаментом, на большом роге изображены мужчина и «женщина» с луками, стреляющие в «вещую» птицу, фантастические животные. Серебряные оковки турьих рогов из Чёрной могилы и оковки рукояти меча из дружинной могилы близ Золотых ворот в Киеве имеют такие же орнаментальные мотивы как на «некоторых поясных бляхах и наконечниках из Микульчиц, Поганьско, Старого Места, Желенок, и особенно на типичных великоморавских шарообразных украшениях-пуговицах — гомбиках, находки которых сосредоточиваются в области трёх крупных южноморавских центров и далее в Средней Чехии и Юго-Западной Словакии». Борживой Достал, отмечая сходство инвентаря, писал о полной идентичности дружинных могил Киева и Чернигова погребениям в Великой Моравии. Крупнейшим городищем и «могильником варягов» в Киевской Руси IX—XII веков, по всей видимости, является Шестовицкий археологический комплекс под Черниговом.

У села Выползов находится древнерусский Выползовский археологический комплекс.

3 октября 1078 года в окрестностях Чернигова произошла междоусобная битва на Нежатиной Ниве, в которой войска Изяслава и Всеволода Ярославичей и их сыновей Ярополка и Владимира разбили Бориса Вячеславича и Олега Святославича.

Под 1151 годом в Ипатьевской летописи упомянут город Блестовит.

В Новгороде-Северском археологами были обнаружены стеклянные браслеты периода Древней Руси и писа́ло XII века, которым выцарапывали буквы на бересте или вощёных дощечках.

С 1156 года по 1239 год город Березый входил в Вщижское княжество.

В середине XIV века Черниговщина, ослабленная монгольскими разорениями и оказавшаяся под властью брянских князей, была захвачена литовскими князьями.

В 1500 году в результате Ведрошской битвы она на более чем 100 лет вошла в состав Русского государства. В течение XVI века литовцы и поляки неоднократно пытались вернуть Чернигов, разоряя его округу.

В начале XVII века Черниговщина активно участвовала в событиях Смутного времени, поддерживая самозванцев. В 1611 году Чернигов подвергся польскому погрому и запустел на более чем десятилетие. Власти Речи Посполитой, к которой Черниговщина перешла по Деулинскому перемирию, поощряли для восстановления её оборонительного потенциала переселение сюда запорожских казаков, что существенно изменило этнический характер Черниговщины. В 1648 году она стала частью Гетманщины и в таком состоянии вернулась в состав России в 1654 году.

В 1796 году была образована Малороссийская губерния Российской империи, которая в 1802 году была разделена на Черниговскую и Полтавскую губернии.

После ряда административных реформ 1919—1932 годов, 15 октября 1932 года была образована Черниговская область в составе Украинской Советской Социалистической Республики. 
10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР из состава области выведены и переданы в новообразованную Сумскую область Бурыньский, Глинский, Глуховский, Дубовязовский, Конотопский, Кролевецкий, Недригайловский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Смелянский, Талалаевский, Хильчицкий, Червонный, Шалыгинский, Шосткинский и Ямпольский районы. 

С 1991 года область находится в составе Украины.

В период с 24 февраля по начало апреля 2022 года бóльшая часть территории Черниговской области была под оккупацией российских войск в ходе вторжения России на Украину. За областной центр шли ожесточённые бои.

Население 
Численность наличного населения области на 1 января 2020 года составляет 991 294 человека, в том числе городского населения 649 063 человека, или 65,5 %, сельского — 326 817 человек, или 34,5 %.

Численность наличного населения области на 1 февраля 2015 года составила 1 054 626 человек, в том числе городское население — 678 603 человека (64,35 %), сельское — 376 023 человека (35,65 %). Постоянное население — 1 046 084 человек, в том числе городское население — 668 369 человек (63,89 %), сельское — 377 715 человек (36,11 %). Население областного центра составило 294 614 человек (27,94 % от населения области).

Уровень урбанизации (на 2007 год): городское население — 690,5 тыс. — 60,4 %, сельское население — 452,9 тыс. — 39,6 %.

Уровень урбанизации (на 2001 год): городское население — 727,2 тыс. чел. — 58,4 %, сельское население — 518,1 тыс. чел. — 41,6 %.

Национальный состав по официальным данным (на 2001 год): украинцы 93,5 %, русские 5,0 %, белорусы 0,6 %, другие 0,9 %.

Население по данным переписей, в современных границах, в тысячах человек:

 1 275 (1897)
 1 734 (1914)
 1 915 (1926)
 1 622 (1939)
 1 573 (1959)
 1 560 (1970)
 1 506 (1979)
 1 416 (1989)
 1 245 (2001)
 1 110 (2010)
 1 067 (2014)
 991 (2019)

Административно-территориальное устройство 

Административный центр Черниговской области — город Чернигов.

Районы 
17 июля 2020 года принято новое деление области на 5 районов:

Районы в свою очередь делятся на городские, поселковые и сельские объединённые территориальные общины ().

Города

История деления области 
8 декабря 1966 года были образованы Варвинский, Корюковский, Куликовский и Талалаевский районы.

Число административных единиц, местных советов и населённых пунктов области до 17 июля 2020 года:
 районов сельских — 22;
 районов в городах — 2;
 населённых пунктов — 1530, в том числе:
 сельских — 1485, в том числе:
 посёлков — 60;
 сёл — 1425;
 городских — 45, в том числе:
 посёлков городского типа — 29;
 городов — 15, в том числе:
 городов областного значения — 4;
 городов районного значения — 12;
 городов с районным делением — 1;
 поселковых советов — 28;
 сельских советов — 525.

Местное самоуправление в области осуществляет Черниговский областной совет, исполнительную власть — областная государственная администрация. Главой области является председатель облгосадминистрации, назначаемый Президентом Украины.

В области было 22 района состояним до 17 июля 2020 года:

Статусы городов до 17 июля 2020 года:

Экономика 

По материалам Комитета статистики Украины и Главного управления статистики в Черниговской области

Промышленность 
Чернигов, Нежин, Прилуки и Бахмач — главные промышленные центры области. Машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая и пищевая — ведущие отрасли экономики. По производству мяса и молока на душу населения на 2000 г. Черниговская область входит в первую пятёрку. На крайнем западе и местами на севере расположены леса (20 % земельного фонда). Через территорию области проходит Днепровско-Донецкая нефтегазоносная область.

Сельское хозяйство 
Агропромышленный комплекс представлен: на севере, западе — мясо-молочное скотоводство, зерновое хозяйство, картофелеводство и льноводство; на юге, центре — мясо-молочное скотоводство, свиноводство, зерновое хозяйство и свекловодство. В аграрном комплексе преобладает растениеводство. Главные культуры: зерновые: озимая пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза, гречиха; технические: лён-долгунец, сахарная свёкла; кормовые: кукуруза на силос и зелёный корм, люцерна, конюшина; овощные: морковь, столовая свёкла, капуста, огурцы, томаты. Также развито садоводство и ягодоводство. Присутствуют рыболовство и пчеловодство.

Награды 
 Орден Ленина (13 июня 1967 года).

Примечания

Ссылки 

 Черниговская областная государственная администрация